

Patronyme

 
 Jeanne Lanvin, (1867-1946), créatrice de la maison Lanvin
Jean-Pierre Lanvin, (1924-1997), militant non-violent français
 Lisette Lanvin, (1913-2004), actrice française
 Manu Lanvin, (né en 1974), chanteur français, fils du comédien Gérard Lanvin

Autre
 Lanvin, maison de Haute-couture
 Lanvin, marque du groupe Nestlé
Patronyme français